Лас Кармелас има више значења:

 Лас Кармелас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кармелас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику